Stanienda ist der Familienname folgender Personen:

 Bianca Stanienda, deutsche Leichtathletin
 Eva Stanienda (* 1937), deutsche Politikerin (CDU)